Русла́н Валенти́нович Легоста́ев (19 сентября 1962 — 15 января 2015, Москва) — советский и российский артист цирка, заслуженный артист Российской Федерации (1997).

Биография 
В 1986 г. окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства; в выпускном представлении выступал в эксцентрической зарисовке «Бродячие артисты» с А. Бугайцовым.

Работал в «Московском цирке на Цветном бульваре». Выступал в репризах в паре с Маковским, В.Шатиным; в качестве эквилибриста — в паре с А. Бугайцовым.

Умер 15 января 2015 года.
Похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Награды и признание 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1997)

Примечания 

Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище